Береза́нь — топоним.

 Березань — мифологический горный хребет на севере, упоминаемый в Авесте.
 Березань — остров в устье Днепра.
 Березань — река на Украине.
 Березань — город в Киевской области.
 Березань — село в Очаковском районе Николаевской области.
 Березань — село в Беляевском районе Одесской области.